Tiefe Klinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Tiefe Klinge, Tal des Tiefklingenbachs, rechter Zufluss des Dendelbachs (zur Bibers) nach Dendelbach, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tiefe Klinge (Edenbach), linke Bachklinge zum Edenbach (zur Wieslauf) bei Vorderhundsberg, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Tiefe Klinge (Lützelbach), linke Bachklinge zum Lützelbach (zum Bärenbach, zur Rems) an der Walkersbacher Gemeindeexklave von Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis
 Tiefe Klinge (Brettach), linke Bachklinge zur Brettach (zum Kocher) nach der Mittelmühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Tiefe Klinge (Glattenzainbach), linke Bachklinge zum Glattenzainbach bei Glattenzainbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Tiefe Klinge (Lauter), rechte Bachklinge zur Spiegelberger Lauter (zur Murr) beim Wohnplatz Lautertal, Ortsteil Neulautern, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn

Tiefenklinge steht für folgende Bachtäler in Baden-Württemberg:
 Tiefenklinge (Grünbach), rechte Bachklinge zum Grünbach (Tauber) (Namens-Oberlauf) nach Paimar, Stadt Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis
 Tiefenklinge (Irsbach), linke Bachklinge zum Irsbach vor der Walkmühle, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Tiefenklinge (Sulzbach), rechte Bachmulde zum Sulzbach (zur Schefflenz) vor Allfeld, Gemeinde Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis

Tiefenklingenbach steht für folgende Gewässer in Baden-Württemberg:
 Tiefenklingenbach, rechter Zufluss der Sulm (Neckar) vor Löwenstein, Landkreis Heilbronn

Siehe auch:
 Tiefenbach